Košice può riferirsi a diversi toponimi:

Košice, comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale
Košice, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale

Košice, città capoluogo della regione omonima